GDK steht für:
 German Doner Kebab, Fast-Casual-Kebab-Kette
 Gewerkschaft Deutscher Kaiser, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Duisburg
 GIMP Drawing Kit, Software
 Große Deutsche Kunstausstellung, Kunstausstellung
 Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, politisches Koordinationsorgan
 Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten, Vereinigung von ehemaligen Angehörigen des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, siehe Kommando Spezialkräfte#Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten
 Goldeckflug (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

GdK
 General der Kavallerie

gdk steht für:
 Gadang (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung